Milad Karimi ist der Name folgender Personen:

 Ahmad Milad Karimi (* 1979), afghanisch-deutscher Religionsphilosoph
 Milad Karimi (Turner) (* 1999), kasachischer Turner